Nagy Nikolett
 Nagy Nikolett (1984) labdarúgó (MTK)
 Nagy Nikolett (?) kézilabdázó (Győri ETO)
Nagy Nikolett (?) táncművész (Kecskemét City Balett)
 Nagy Nikolett (1998) íjász
Nagy Nikoletta

 Nagy Nikoletta (1983) súlyemelő
 Nagy Nikoletta (?) Junior Prima díjas orvos